Durian Rampak (Susoh), een plaats in Indonesië
Durian Rampak (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in Indonesië